Wirth kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Wirth
 Christopher C. Wirth
 Michael Wirth
 Volkmar Wirth
 Willis Wagner Wirth

Robotskapade auktorsförkortningar